Heràldica:
 Escut de Cabanes (Alt Empordà), l'escut d'armes del municipi català de Cabanes, a l'Alt Empordà.
 Escut de Cabanes (Plana Alta), l'escut d'armes del municipi valencià de Cabanes, a la Plana Alta.